Santa Ana (Szent Anna) világszerte számos település neve, és egyéb földrajzi névként is használatos.
 Amerikai Egyesült Államok
 Santa Ana, város Kalifornia államban

 Argentína
 Santa Ana, település Catamarca tartományban
 Santa Ana, település Entre Ríos tartományban, Federación megyében 
 Santa Ana, település Entre Ríos tartományban, Uruguay megyében
 Santa Ana, település Jujuy tartományban, Rinconada megyében
 Santa Ana, település Jujuy tartományban, Valle Grande megyében
 Santa Ana, település Misiones tartományban
 Santa Ana, település Santa Fe tartományban
 Santa Ana, település Tucumán tartományban

 Ecuador
 Santa Ana, plébánia Azuay tartományban, Cuenca kantonban
 Santa Ana, település Manabí tartományban

 Mexikó
 Santa Ana, község Oaxaca államban
 Santa Ana, község Sonora államban
 Santa Ana, település Guanajuato állam León községében
 Santa Ana, település Guanajuato állam Valle de Santiago községében
 Santa Ana, település México állam Ocuilan községében
 Santa Ana, település México állam San Juan Guichicovi községében
 Santa Ana, település Michoacán állam Tuxpan községében
 Santa Ana, település Zacatecas állam Pinos községében

 Kolumbia
 Santa Ana, község Magdalena megyében

 Salvador
 Santa Ana megye, megye
 Santa Ana, város Santa Ana megyében
 Santa Ana, tűzhányó Santa Ana megyében

 Spanyolország
 Santa Ana, község Extremadurában, Cáceres tartományban
 Santa Ana, település Kasztília és León autonóm közösségben, Zamora tartományban, Alcañices községben

 Venezuela
 Santa Ana, község Anzoátegui szövetségi államban
 Santa Ana, az azonos nevű község központja